Esta y estas puede hacer referencia a:

 Determinante femenino singular o plural. Tiene varias acepciones como adjetivo y como pronombre, en cuyo caso puede escribirse con acento (ésta, éstas) si existe riesgo de ambigüedad.
 Sistema Electrónico para la Autorización de Viajes (ESTA).
 Amenaza ("por estas"), que se hacía "por los hombres, tomándose las barbas", o "como fórmula de juramento que se profiere en son de amenaza al mismo tiempo que se hace una o dos cruces con los dedos pulgar e índice" ("por estas, que son cruces").

Referencias